TEM – Transmission electron microscopy – Elektronowy mikroskop transmisyjny
 tem (historia) – bizantyński okręg militarny
 TEM – Transverse ElectroMagnetic jeden z rodzaju modów – rozkładów pola elektromagnetycznego.
 TEM – jeden z enzymów należących do beta-laktamaz
 Klasyczne beta-laktamazy – TEM-1, TEM-2
 ESBL – TEM-3 do TEM-11
 TEM – oznaczenie radzieckich lokomotyw spalinowych:
 TEM1
 TEM2